La competizione della piattaforma maschile  di tuffi ai Giochi della XI Olimpiade si è svolta nei giorni dal 14 e al 15 agosto 1936 al Berlin Olympic Swim Stadium.

Risultati
8 tuffi, 4 obbligatori e 4 liberi dalla piattaforma di 10 metri.

Bibliografia

Collegamenti esterni 

Piattaforma maschile